Czarnolas bezeichnet Orte in Polen:
 Czarnolas (Ciepielów), Dorf im Powiat Lipski der Woiwodschaft Masowien; siehe Gmina Ciepielów#Gliederung
 Czarnolas (Policzna), Dorf im Powiat Zwoleński der Woiwodschaft Masowien; siehe Gmina Policzna
 Czarnolas (Skoroszyce), Dorf in der Gemeinde Skoroszyce, Powiat Nyski, Woiwodschaft Oppeln
 Czarnolas, Weiler in der Landgemeinde Darłowo im Powiat Sławieński der Woiwodschaft Westpommern